Волчьи Горы — название населённых пунктов в России:

 Волчьи Горы — упразднённая деревня в Всеволожском районе Ленинградской области.
 Волчьи Горы — деревня в Невельском районе Псковской области.